Venefica är ett släkte av fiskar. Venefica ingår i familjen Nettastomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Venefica